

Windsor en Angleterre 
Windsor est une ville anglaise, située dans le Berkshire à l'ouest de Londres, et où se trouve le château de Windsor.

En 1917, la famille royale britannique  a pris le nom de maison Windsor.

Elle a également donné son nom à des traités signés dans cette ville :
 traité de Windsor de 1175 est un traité signé entre le roi d'Angleterre Henri II et le haut-roi d'Irlande Ruaidri O'Connor ;
 traité de Windsor de 1386 est un traité signé entre l'Angleterre et le Portugal ;
 traité de Windsor de 1522 est un traité signé entre l'Angleterre et l'Espagne (voir sixième guerre d'Italie).

Voir aussi :

 circonscription parlementaire de Windsor.
 Windsor Great Park
 Old Windsor, un village près de Windsor
 Windsor, banlieue de Belfast
 Windsor, un hameau en Cornouailles
 Windsor, un hameau dans le Lincolnshire

Autres pays 
Windsor est aussi le nom de diverses localités dans les anciennes colonies britanniques  :

Australie 
 Windsor, banlieue de Melbourne (État de Victoria),
 Windsor, ville située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud,
 , ville située dans l'État de Queensland,

Canada 
 Windsor, ville située dans la province de Nouvelle-Écosse,
 Windsor, ville située dans la province de l'Ontario,
 Windsor, ville située dans la province du Québec,

États-Unis 
 Windsor, ville située dans l'État de Californie ;
 Windsor, ville située dans l'État de Caroline du Nord ;
 Windsor, ville située dans l'État de Caroline du Sud ;
 Windsor, ville située dans l'État du Colorado ;
 Windsor, ville située dans l'État du Connecticut ;
 Windsor, census-designated place située en Floride ;
 Windsor, un village situé dans le comté de Mercer (État de l'Illinois) ;
 Windsor, ville située dans le comté de Shelby (État de l'Illinois) ;
 Windsor, ville située dans l'État du Maine ;
 Windsor, ville située dans l'État du Massachusetts ;
 Windsor, ville située dans l'État du Missouri ;
 Windsor, ville située dans l'État du New Hampshire ;
 Windsor, village situé dans l'État de New York ;
 Windsor, ville située dans l'État de New York ;
 Windsor, ville située dans l'État de Pennsylvanie ;
 Windsor, ville située dans l'État du Vermont ;
 Windsor, ville située dans l'État de Virginie ;
 Windsor, village situé dans l'État du Wisconsin.

Nouvelle-Zélande 
 Windsor, localité de la région de North Otago, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Windsor, banlieue d’Invercargill.

Homonymies partielles 
 New Windsor, ville des États-Unis, située dans l'État du Maryland,
 New Windsor, ville des États-Unis, située dans l'État de New York,
 Windsor Heights, ville des États-Unis, située dans l'État de l'Iowa,
 Windsor Locks, ville des États-Unis, située dans l'État du Connecticut,
 Windsor Mill, ville des États-Unis, située dans l'État du Maryland,
 Windsor Township, ville des États-Unis, située dans l'État de Pennsylvanie,
 Windsor-Ouest, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario,
 Windsor—Tecumseh, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario.

Lieux divers 
 La gare Windsor, une gare québécoise.
 L'hôtel Windsor, un ancien établissement hôtelier de Montréal.
 Legoland Windsor, un parc legoland situé à Windsor en Angleterre.
 La tour Windsor, un ancien gratte-ciel de bureaux de Madrid.
 Windsor Park, un stade de football de Belfast en Irlande du Nord.
 , des vestiges d'une grande maison de plantation située au comté de Claiborne aux États-Unis.

Patronyme 

 Barbara Windsor (1937-2020), actrice britannique ;
 Bobby Windsor (né en 1946), joueur gallois de rugby à XV ;
 Devon Windsor (née en 1984), mannequin américain ;
 Peter Windsor (né en 1952), journaliste britannique et patron de l'écurie USF1 ;
  (née en 1957), historienne canadienne.

Divers 
 Le siège Windsor, un fauteuil ou une chaise dont le piétement et le dossier sont fixés à travers l'assise en bois sculptée. Le dossier est généralement formé de pièces cintrées et de fines baguettes.
 Windsor, une police de caractères.
 Le nœud de cravate Windsor.
 Windsor, une marque d'instruments et matériel de musique. Le materiel de son (enceinte, ampli) est pour tout niveau mais les instruments réservés aux débutants ou étudiants.
 Windsor, une marque de téléviseurs.
 Windsor, une marque de sel de table.
 Chrysler Windsor, un modèle d'automobile.
 Opération Windsor, une offensive canadienne lancée dans le cadre de la Bataille de Caen pendant la Seconde Guerre mondiale dans le but de s'emparer de la ville normande de Carpiquet.
 Windsor, film de Porter Farrell
 , un style de lunettes rondes.

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme